Мавзолей Баба Самида () — исторический памятник, относящийся к эпохе Сефевидов.  Могила находится на обочине главной дороги в селе Шихлар Сабирабадского района.

Могила находится на обочине главной дороги в селе Шихлар Сабирабадского района.  Машадиханум Нематова, профессор Азербайджанского института истории, доктор исторических наук, проводила исследования по истории захоронения и неоднократно публиковала свои мнения по этому поводу.  Глава XIX, стихи 31-32 Корана написаны на 1-й 3-й строке из 9 строк гробницы Бабы Самида, написанных на арабо-персидских языках.  4-5 строки посвящены восхвалению Хазрата Али (мир ему), остальные 4 строки посвящены гробнице во времена Сефевидского шаха Тахмасиба 1-го, по приказу Абдулла-хана Устаджли, губернатор (бейларбейи) Ширвана, в месяц Зулькадда 993 года по хиджре (XI-1585 г. н.э.) "он был построен для Бабы Самида ибн Бекташа ибн Султана Али ибн Хазрата Мусы Арризы, главы сайидов, являющихся источником счастья (здесь сайид означает " большой").  Как видно из надписи, Баба Самид - сын Хаджи Бекташа.  Это также связано с Имамом Резой (765-818).  Выдача Хаджи Бекташа за сына имама Резы (т.е. сына секты) является признаком того, что возглавляемое им общество занимается шиизмом.

Могила Баба Самида, расположенная недалеко от Сабирабада, до сих пор помнит население, но в результате забвения в советское время как изучение суфизма, так и познание их традиций стало невозможным.

Известно, что движение Бекташи распространилось в Азербайджане в 16 веке Баба Самид - шиитская суфийская секта, которая была широко распространена в средневековом Азербайджане и Турции.  Считается, что это ответвление секты Бекташи, которая после захвата власти в Азербайджане Сефевидами шиитская секта получила поддержку со стороны властей.  В течение 16-19 веков количество суфийских такк было велико.  История бабасамидского движения в Азербайджане изучена слабо.

Могилы 
Здесь похоронены некоторые из детей Агаси-хана, первого хана Ширвана, и одна из его жен.

Галерея

Смотрите также 
 Мечеть Галагайын
 Шемахинская мечеть
 Старая баня

Примечания 

Памятники архитектуры Азербайджана